Roje – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim
 Roje – wieś w Słowenii, w gminie Šentjernej
 Roje pri Čatežu – wieś w Słowenii, w gminie Trebnje
 Roje pri Trebelnem – wieś w Słowenii, w gminie Mokronog-Trebelno
 Spodnje Roje – wieś w Słowenii, w gminie Žalec
 Zgornje Roje – wieś w Słowenii, w gminie Žalec
 Zoran Roje – chorwacki piłkarz wodny